Вагонер има више значења:
 Округ Вагонер (Оклахома)
 Вагонер (Оклахома)